Dany Cleyet-Marrel (1948 - ), un aéronaute français
 Élie Marrel (1914 - 2001), un prêtre français
 Jacob Marrel, (1613 ou 1614 - 1681), un graveur et un peintre baroque d'origine néerlandaise

Entreprises 
 Marrel - Fassi, une entreprise fabriquant des équipements pour véhicules industriels, basée à Andrézieux-Bouthéon
 Bennes Marrel, un fabricant ligérien de bennes industrielles, du groupe Benalu

Notes et références

Voir aussi 
 Marelle (homonymie), pour les homophones